Leidenfrost ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Leidenfrost (nach 1648–1703), braunschweig-lüneburgischer Staats- und Kanzleisekretär, Korrespondent mit Leibniz
 Jakob Eberhard Leidenfrost (* vor 1673; † 1729), deutscher evangelischer Pfarrer
 Johann Gottlob Leidenfrost (1715–1794), deutscher Mediziner und Theologe
 Karl Florentin Leidenfrost (1783–1834), deutscher Historiker
 Lucia Leidenfrost (* 1990), Schriftstellerin und Linguistin
 Martin Leidenfrost (* 1972), österreichischer Schriftsteller
 Nicole Leidenfrost (* 1974), deutsche Malerin
 Robert Leidenfrost (1827–1897), österreichischer protestantischer Theologe
 Wolfgang Leidenfrost (1919–2007), deutsch-amerikanischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Werner Leidenfrost (1614–1673), evangelischer Theologe, Schulrektor und Verfasser zahlreicher Leichenschriften

Leidenfrost steht für:

 Leidenfrost-Effekt, Schwebeverhalten von flüssigen Tropfen durch einen Dampffilm, benannt nach Johann Gottlob Leidenfrost